«Счастье моё» — будущий российский художественный фильм режиссёра Алексея Франдетти, премьера которого произойдёт в 2023 году. Главные роли в картине сыграют Юлия Пересильд и Сергей Безруков.

Сюжет 
Фильм позиционируется как военная драма и мюзикл. Действие происходит во время Великой Отечественной войны, и главные герои — культбригада, выступающая перед советскими солдатами. Командование решает забросить эту бригаду во вражеский тыл для диверсии — убийства немецкого военачальника. В основу сюжета положены реальные события, связанные с именем Константина Чеховича.

В ролях 
 Александр Мичков — Кручинин
 Юлия Пересильд — Лара
 Дан Розин — Леонид Кручинин
 Дарья Авратинская — Лара Вишневская
 Сергей Безруков — Малышев
 Филипп Рейнхардт — Йост
 Арам Вардеванян — Ильдат
 Евгения Сезько — Зоя
 Дарья Январина — Тося
 Владимир Карпук — Веня
 Антон Шурцов — Волокушин
 Станислав Беляев — Фогель

Производство и премьера 
Фильм снимался при поддержке российского министерства обороны и Фонда кино. Режиссёром стал Алексей Франдетти, для которого это первый фильм. Премьера была намечена на 2021 год, но позже её перенесли.

Восприятие

Примечания 

Фильмы о Великой Отечественной войне